Избие́ние младе́нцев: библейский сюжет и прочее.

 Избиение младенцев
 Избиение младенцев (мотив)
 Избиение младенцев (картина)
 Избиение младенцев (спектакль) — спектакль-притча.

 Избиение младенцев (фразеологизм) — фразеологизм, относится к группе единств.

См. также 
 Артуровский цикл легенд
 «Евангелие Псевдо-Матфея»
 «Протоевангелие Иакова»